Detroit Falcons ist der Name folgender Sportvereine:

 Detroit Falcons (Basketball), ehemaliges US-amerikanisches Basketballfranchise
 Detroit Falcons, von 1930 bis 1932 der Name der Detroit Red Wings, US-amerikanisches Eishockeyfranchise, spielte in der National Hockey League
 Detroit Falcons (CoHL), ehemalige US-amerikanische Eishockeymannschaft in Detroit, Vereinigte Staaten, spielte von 1991 bis 1996 in der Colonial Hockey League